Бонкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Бонкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Бонкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Бонкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер